Olka steht für:
 Erich Scholz (1911–2000), Fahrtenname des deutschen Architekten, Autors und Lieddichters
 Oľka (Gemeinde), Gemeinde in der Slowakei

OLKA steht als Abkürzung für:
 René-Moawad-Flughafen im Libanon als ICAO-Code
 den Ortsteil Oberlangkampfen der Gemeinde Langkampfen

Siehe auch:
 Oľka

Abkürzung